Королівський театр Ковент-Гарден — театр в Лондоні, розташований у кварталі Ковент-Гарден.
 Королівський Шекспірівський театр — театр у Стретфорді-на-Ейвоні.
 Королівський театр на Друрі-Лейн — драматичний театр у Лондоні.
 Королівський театр Данії — перший національний театр Данії, заснований у XVIII столітті.
 Королівський театр (Мадрид) — оперний театр у столиці Іспанії, відкритий 7 травня 1850 року.
 Королівський театр Ла Монне/Де Мунт — оперний театр в Брюсселі.
 Королівський драматичний театр — шведський національний театр у Стокгольмі.
 Королівський оперний театр Маскат — перший оперний театр в регіоні Перської затоки (Маскат, Оман).

Див. також 
 Королівська опера Версаля — оперний театр у Стокгольмі, що діє від 1782 року.
 Королівська опера в Стокгольмі — головний оперний і драматичний театр Версальського палацу (Версаль, Франція).

Театри